

Sigle 
 Total Productive Maintenance  – manutenzione produttiva (ingegneria di manutenzione)
 Traditional Project Management  – project management 
 Tranvie Provinciali Mantovane – azienda di trasporto pubblico di Mantova, già Tranvie Provinciali Mantovane
 Trusted Platform Module  – chip di sicurezza costruito secondo le specifiche definite dal Trusted Computing Group

Codici 
 tpm – codice ISO 639-3 della lingua tampulma